Makovicky ist der Familienname von:
Emil Makovicky (* 1940), slowakischer Mineraloge
 Peter Makovicky (* um 1973), dänisch-US-amerikanischer Wirbeltier-Paläontologe, der sich mit Dinosauriern befasst.
 Peter Makovický (1864–1929), slowakischer Unternehmer